

Чернавка — притока Волги в Ярославській області.
 Чернавка — притока Воржехоті в Ярославській області.
 Чернавка — притока Ільду в Ярославській області.
 Чернавка — притока Катки в Ярославській області.
 Чернавка — притока Могзи в Ярославській області.
 Чернавка — притока Клязьми в Московській області.
 Чернавка — притока Пехорки в Московській області.
 Чернавка — притока Смердяги в Івановській області.
 Чернавка — притока Уводі в Івановській області.
 Чернавка — притока Угри в Смоленській області.
 Чернавка — притока Чулиму в Красноярському краї.
 Чернавка — фрагмент річки, колишньої притоки Охти, на території Великоохтинського кладовища Санкт-Петербурга.
 Чернавка — річка в місті Вологді, взята в труби.
 Чернавка — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Чернавка — село, Зав'яловський район, Алтайський край
 Чернавка — село, Бутурлинівський район, Воронезька область
 Чернавка — село, Панінський район, Воронезька область

Див. також 
 Верхня Чернавка
 Нижня Чернавка
 Чернава
 Черновка